Міста Австрії

Міста з населенням понад 10 000 осіб (2022) 
Жирним шрифтом виділено столиці федеральних земель.

Міста з населення менше 10 тисяч осіб (2018) 
 Айзенерц
 Алленштайг (1835)
 Альтгайм (4839)
 Альтгофен (4760)
 Аттнанг-Пухгайм (8944)
 Бад-Аусзее (4833)
 Бад-Галль
 Бад-Леонфельден
 Бад-Санкт-Леонгард-ім-Лафантталь
 Бернбах
 Берндорф
 Блайбург
 Брук-ан-дер-Лайта
 Дойч-Ваграм
 Дойчландсберг
 Дрозендорф-Циссендорф
 Дюрнштайн
 Ебенфурт
 Ебрайхсдорф
 Еггенбург
 Ефердінг
 Кефлах
 Санкт-Андре
 Ферінг
 Ферлах
 Фішаменд
 Фрауенкірхен
 Фрайштадт

Примітки

Посилання 
 Міста Австрії на сайті Statistik Austria 
 City Population - Міста Австрії 
 Бібліографія до історії міст Австрії: www.stgf.at 

Австрія

Списки:Австрія